Mörtevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mörtevatten, sjö i Stenungsunds kommun,  (0,5 ha)
Mörtevatten (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (4,4 ha)
Mörtevatten (Ucklums socken, Bohuslän, 644140-127682), sjö i Stenungsunds kommun,  (2,8 ha)
Mörtevatten (Ucklums socken, Bohuslän, 644313-127484), sjö i Stenungsunds kommun,  (4,1 ha)
Mörtevatten (Ucklums socken, Bohuslän, 644948-127754), sjö i Stenungsunds kommun,  (3,7 ha)
Mörtevatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Stora Mörtevatten, sjö i Stenungsunds kommun,  (1,3 ha)

Se även
Mörtevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn